Tshabalala puede referirse a:

Personas 

Siphiwe Tshabalala, futbolista internacional sudafricano.
Manto Tshabalala-Msimang, política sudafricana.
Thandi Tshabalala, jugador de críquet sudafricano.
Vincent Tshabalala, golfista sudafricano.
Velile Tshabalala, actriz británica.
Tokollo Tshabalala, músico sudafricano.
Courage Tshabalala, boxeador sudafricano.
Daniel Tshabalala, futbolista sudafricano.
Evelina Tshabalala, atleta sudafricana.

Lugares 

Parque nacional Tshabalala, en Zimbabue.